Новая Егоровка () — бывшее село в Чугуевском районе Харьковской области Украины.

История 
В ходе строительства Змиёвской ТЭС село Егоровка было перенесено в Новую Егоровку, а после территория села бывшей Егоровки была искусственно затоплено из-за потреебности разширения озера Лиман. Сейчас Новая Егоровка является частью села Лиман.

Географическое положение 
Находилось на востоке от села Лиман.

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты без населения
Населённые пункты Чугуевского района
Населённые пункты Змиёвского района